Sellenberg ist der Name mehrerer Berge und Hügel

 Sellenberg (Württemberg), in Westerheim (Württemberg)
 Sellenberg (Unterharz), 480 m Höhe, im Unterharz bei Breitenstein (Südharz)